A Taça CERS de 2006/07 foi a 26ª edição da Taça CERS organizada pela CERH iniciou-se a 4 de Novembro de 2006, e finalizou a 18 de Março de 2007. O campeão desta edição da segunda competição europeia foi a equipa espanhola do Vilanova, que derrotou o  Candelária SC na final por 5-3 (resultado das duas mãos). A partir deste ano o campeão da Taça CERS passou a ser apurado através de uma final-four.

Equipas da Taça CERS 2006/07
As equipas classificadas são:

Pré-Eliminatória 
A pré-eliminatória foi disputada a 4 de Novembro e 18 de Novembro

Fase Final 

https://web.archive.org/web/20111202050030/http://www.cerh.eu/docs/cers/historical/cerh_hist_CERS_27.pdf

Ligações externas
CERH website

Internacional
 Ligações para todos os sítios de hóquei
 Mundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóquei
Hoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patins

Hóquei em patins
Taça CERS